Wasserleite steht für

 eine Bezeichnung historischer Wasserleitungen in der Schweiz, siehe Suone,
 Wasserleite (Neubeuern), Ortsteil der Gemeinde Neubeuern, Landkreis Rosenheim, Bayern
 mehrere Einzelberge der Reinsberge, einem Höhenzug im Ilm-Kreis in Thüringen,
 ein Berg im Weiler Neuensorg, Gemeinde Hartenstein in Bayern.